IPT:
 IPT (англ. International Physicists' Tournament) — Международный турнир физиков
 IPT (англ. Integrated Product Team) — Совместная рабочая группа